Тесьма́ (в верховье Большая Тесьма) — река в России на Южном Урале, протекает в Златоустовском городском округе Челябинской области. Устье реки находится в 451 км по правому берегу реки Ай (Златоустовский пруд). Длина реки 18 км, площадь водосборного бассейна 147 км². В 3,5 км от устья слева впадает река Малая Тесьма. 

Топоним пытаются вывести из башкирского ТЕЗМЭ - "горная цепь", тем более что и Большая Тесьма, и Малая Тесьма протекают среди высоких гор.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ай от истока и до устья, речной подбассейн реки — Белая. Речной бассейн реки — Кама.

Код объекта в государственном водном реестре — 10010201012111100021511.

Примечания 

Притоки Ая
Реки Златоустовского городского округа